Handelsgesetzbuch steht für:
 Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch (ADHGB), 1865 im Fürstentum Liechtenstein übernommen und unter dieser Bezeichnung auch heute noch weitgehend rechtsbindend
 Handelsgesetz (Frankreich), in Frankreich das Handelsgesetzbuch
 Handelsgesetz (Luxemburg), der Code de Commerce (in freier deutscher Übersetzung auch Gesetz über die Handelsgesellschaften), der in erster Fassung am 10. August 1915 verabschiedet wurde, ist das luxemburgische Handelsgesetzbuch
 Handelsgesetzbuch, enthält den Kern des Handelsrechts in Deutschland
 Handelsgesetzbuch (Lettland) ( – „Das Handelsgesetz der Republik Lettland“), ein im Jahr 2000 verabschiedetes lettisches Gesetz im Gebiet des Handelsrechts
 Handelsgesetzbuch (Österreich), das in Österreich bis zum 31. Dezember 2006 so bezeichnete Unternehmensgesetzbuch
 Handelsgesetzbuch der Litauischen Republik (), war ein Gesetzesentwurf, die geplante umfassende litauische Handelsrechtskodifikation und Hauptrechtsquelle des Handelsrechts in Litauen; ein Handelsgesetzbuch

Siehe auch:
 Aktiengesetz (Aktienrecht)
 Obligationenrecht (Schweiz)